Amerikai Egyesült Államok
Boring (Maryland)
Boring (Oregon)
Boring (Tennessee)

Egyéb
Boring (családnév)